Lillington kan syfta på följande:

 Lillington, Dorset, ort i England, Storbritannien
 Lillington, North Carolina, ort i USA
 Lillington, Warwickshire, ort i Royal Leamington, Spa, Warwick, Warwickshire, England